Jean-Claude Malgoire est un hautboïste, musicologue et chef d'orchestre français né à Avignon.
 Florence Malgoire est une violoniste (violon baroque) française, fille de Jean-Claude Malgoire.